Sulzbach kan syfta på:

 Sulzbach (ätt) – en tysk ätt
 Pfalz-Sulzbach – ett furstendöme

Geografi

Frankrike 

 Soultzbach-les-Bains, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Sulzbach, Zürich, ort i kommunen Uster,

Tyskland 

 Sulzbach-Rosenberg, kommun, Bayern, Oberpfalz, 
 Sulzbach an der Murr, kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Sulzbach am Main, kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Sulzbach (Main) – vattendrag, Bayern, lat 49,91, 
 Sulzbach (Rhein) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Sulzbach, Rhein-Lahn – kommun, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Sulzbach (Taunus) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Sulzbach, Birkenfeld – kommun, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, 
 Sulzbach, Saarland, stad i Saarland, 
 Sulzbach (Nidda) – en flod i Hessen